BoIS eller Bois kan avse:

 Landskrona BoIS – skånsk professionell fotbollsklubb
 Mariestad BoIS – sportklubb
 Tranås BoIS – bandyklubb
 Varbergs BoIS – sportklubb
 Uppsala BoIS – idrottsklubb

Personer
 Curt Bois (1901–1991), tysk skådespelare.
 Curtis Bois (1974–), före detta kanadensisk ishockeyspelare.

Geografi

Frankrike 

 Bouëx, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Bois-lès-Pargny, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Bois-le-Roi, Eure, kommun i departementet Eure i regionen Normandie, 
 Bois-le-Roi, Seine-et-Marne, kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Bois-de-la-Pierre, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Bois, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Se även
 Boise – huvudstad i amerikanska delstaten Idaho
 Les Bois – ort och kommun i kantonen Jura, Schweiz
 Bois-d'Arcy – flera platser